Cet article détaille la saison 2019-2020 du club de handball féminin du Metz Handball.

Description

Transferts

Effectif

Équipe féminine 2019-2020 

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Gardiennes de but

 

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center|Ailières

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center|Arrières

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center|Demi-centre

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center|Pivots

Parcours en championnat

Saison régulière 

| colspan="8" align="center" bgcolor="white" | MATCHS ALLER

| colspan="8" align="center" bgcolor="white" | MATCHS RETOUR

|- align="center"
|colspan="8" bgcolor=#E5E5E5| -

Phase finale

Parcours européen 

| colspan="8" align="center" bgcolor="white" | PHASE DE GROUPES

|- align="center"
|colspan="8" bgcolor=#E5E5E5| Metz qualifié pour le tour principal avec six points conservés.

Coupe de France

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel du club

Metz Handball
Metz